Newall kan syfta på:

 Newall, Antarktis – ett berg i Antarktis
 Newall, England – en ort i Otley, Leeds, West Yorkshire, England
 Newall with Clifton – en civil parish i North Yorkshire, England
 Newall Drain – en dräneringskanal i Ontario, Kanada
 Newall Green – en ort i Manchester, Greater Manchester, England
 Cyril Newall – var en brittisk flygmarskalk
 Hugh Newall – var en engelsk astrofysiker